Ituri (provincie), Congo-Kinshasa
 Ituri (rivier), Congo-Kinshasa